Ratzenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Ratzenbach (Kammel), linker Zufluss der Kammel bei Höllberg, Gemeinde Kammlach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Ratzenbach (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbach (zum Oberlauf Gunzenbach der Rechenberger Rot) bei Matzenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall

 Ratzenbachgraben, linker Zufluss des Arzbachs am Südrand des Gemeindegebiets von Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern 

Ortschaft:
 Ratzenbach (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Rattenbach
 Ratzengraben
 Razenbach, rechter Zufluss des Aalenbachs (zur Bühler) bei Großaltdorf, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg